Эльбузд может означать:
 Эльбузд (род), Эльбуздук (род) — кабардинский (адыгский, черкесский) княжеский род.
 Эльбузд (мифология) — в мифологии народов Западного Кавказа солнечный бык. 
 Эльбузд (могильник) — курганный могильник в Азовском районе Ростовской области.
 Эльбузд (река) — река в Краснодарском крае и Ростовской области, левый приток реки Кагальник

См. также 
 Ельбузд